PCG – Poetae Comici Graeci
 PCG – Acronimo di Parent Company Guarantee, nell'ambito della finanza d'impresa rappresenta la garanzia rilasciata dalla società controllante a favore di terzi per garantire impegni di una sua società controllata.

Codici 
 PCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paso Caballos (Guatemala)
 pcg – codice ISO 639-3 della lingua paniya